Гаврино — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Деревня Гаврина указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1798 года.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Гаврино проживает 4 человека.

География 
Деревня расположена на удалении около 1 км к северо-западу от районного центра Большого села. Она стоит между двумя дорогами, следующими из Большого Села: в 500 м к северу от идущей на запад дороги к Новому селу и 1 км к западу от идущей на север дороги к Дунилово. Южнее Гаврино непосредственно на дороге к Новому селу стоит деревня Шамнино, которая практически смыкается с Гавриным, а в 500 м к северо-востоку у дороги, идущей к Дунилово, стоит деревня Совкино. Деревня стоит на левом восточном берегу небольшой речки Терловка, правого притока Юхоти.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района